Абеле:

 Абеле, Адолфс (1889—1967) — латвийский композитор и хоровой дирижёр.
 Абеле, Артур (род. 1986) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в многоборье.
 Абеле, Алма Робертовна (1907—1984) — актриса театра и кино, заслуженный артист Латвийской ССР (1956).
 Абеле, Генриетта Карловна (в браке Дерман; 1882—1954) — библиотековед, организатор, теоретик и практик библиотечного дела в СССР.
 Абеле спелен — один из ранних образцов западноевропейской светской средневековой драмы и самый ранний на нидерландском языке.